Валерий Ярославцев:
 Ярославцев, Валерий Витальевич (1930—1997) — советский оперный певец (бас).
 Ярославцев, Валерий Михайлович (1942—2008) — советский хоккеист, чемпион СССР.